Большой Бор — название населённых пунктов в России:
 Большой Бор — деревня в Онежском районе Архангельской области.
 Большой Бор — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Большой Бор — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Большой Бор — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Большой Бор — деревня в Бежецком районе Тверской области, Михайловогорское сельское поселение.
 Большой Бор — деревня в Бежецком районе Тверской области, Фралёвское сельское поселение.
 Большой Бор — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Большой Бор — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Большой Бор — деревня в Таштыпском районе Хакасии.

См. также 
 Бор (лес)